Разведывательная служба:
 Разведывательная служба — бывшая хорватская разведка, образованная Законом о Службе Безопасности Хорватии.
 Секретная разведывательная служба — служба внешнеполитической разведки Великобритании.
 Федеральная разведывательная служба Германии — служба внешней разведки Германии, находящаяся под контролем Ведомства федерального канцлера.